WCG RU Preliminaries 2011 — российские отборочные игры 2011 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие все желающие. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  Warcraft III (1 на 1)
  StarCraft II (1 на 1)
  FIFA 11 (1 на 1)
  Counter-Strike (5 на 5)
В рамках турнира прошли соревнования и по другим играм:
  War Inc.
  Rage of Titans
  Point Blank

Региональные отборочные 

Региональные отборочные прошли в 15 городах России, также были проведены онлайн отборочные:
 Онлайн отборочные
 Counter-Strike — Moscow Five (6 августа)
 StarCraft II — RoX.KIS.Pomi и imba.FXOpen.BRAT_OK (6 августа)
 FIFA 11 — Трофимов «soxik» Артем и Ильин «Weber» Николай
 Warcraft III — Webmex.Niam
 Москва — 7 и 14 августа
 Counter-Strike — Moscow Five и Virtus.pro
 War Inc. — Virtus.pro, waVes и 88-gaming
 Rage of Titans — Moscow Five, uSh и Barathrum kontrit ursu
 StarCraft II — RoX.KIS.LiveZerg, USSR|AsitY, Turuk, eSahara.Verdi и Empire.Happy
 FIFA 11 — Никифоров «kefir» Сергей, Каплин «Fanat1k» Алексей и Можаров «navidl» Иван
 Warcraft III — Webmex.Cash и eVo!JuicyFruit
 Санкт-Петербург — 20-21 августа
 Warcraft — Webmex.Ack1Y и Webmex.Havoline
 StarCraft 2 — Empire.siw, iP.-LuckyFish-, iP.Unix, Nce и Elbegast
 FIFA 11 — USSR|alti, Empire.Bydlo и Tachilka
 Counter-Strike — 59`57#Rigid
 War Inc. — Just Relax
 Rage of Titans — Virtus.pro и Decision Making
 Нижний Новгород — 16-17 июля
 Counter-Strike — zNation
 StarCraft II — Андрей Empire.ho8ot Михеев
 FIFA 11 — Михаил ES`Forz Киселев и Антон Retim Илькинов
 Warcraft III — Михаил exl.hellsing Сажин
 Екатеринбург — 17 и 24 июля
 Counter-Strike — 44
 StarCraft II — NCM.Slivko, USSRxAffect и eswarsRu
 FIFA 11 — Potroshitel 2011 и Standy
 Warcraft III — Hawk и ag3nt
 Красноярск — 13 и 14 августа
 Counter-Strike — godmod
 FIFA 11 — Белых «Justikz» Антон
 StarCraft II — exL.PSEO.Nelfi
 Краснодар — 13-14 августа
 StarCraft II — ROX.KIS.TITAN, NCM.Yda4niGG и gS.zalman.eSato
 Warcraft III — Federal и Multick
 Counter-Strike — snatch
 FIFA 11 — Владимир «Benedikt» Емельяненко и Дмитрий «Playa» Закревский
 Новосибирск — 6-7 августа
 Counter-Strike — a-gaming
 StarCraft II — BlackJack
 Warcraft III — Lion9
 FIFA 11 — Speaky, volodi4ka и Lexus_nsk
 Якутск — 9-10 июля
 Counter-Strike — Dino Experement
 StarCraft II — Лазарев Денис
 Warcraft III — Соболев «Sdwsong» Андриан
 FIFA 11 — Монастырев Валерий, Васильев Дмитрий и Петров Егор
 Владивосток — 31 июля
 StarCraft II — festSOFIKO
 FIFA 11 — Strok
 Warcraft III — Morgan
 Хабаровск — 31 июля
 Counter-Strike — ATT
 Волгоград — 9 и 12 июля
 Counter-Strike — TheAkatsuki
 FIFA 11 — pokerize и Sasha
 Warcraft III — Xyligan
 Самара — 23-24 июля
 FIFA 11 — Дмитрий «impel1o aka Jimm» Баскаков и Евгений «RBWLada» Косолапов
 StarCraft II — Empire.Aristeo, InTheDark и gOgna
 Warcraft III — GMGrKKa-Kalipso
 Counter-Strike — DESTINY
 Пермь — 13 и 14 августа
 Counter-Strike — 3+2
 FIFA 11 — Виталий n2l`jovi Кипа и Александр SashOK` Коннов
 StarCraft II — Денис Vut923 Тарасов
 Воронеж
 Counter-Strike — 25ENERGY.COM (25-26 июня)
 StarCraft II — 3D.FastVPS!Bee, BRu.Retreat и 3D.FastVPS!Garnath (14 августа)
 Иркутск — 23-24 и 30—31 июля
 Counter-Strike — ONECLICK
 FIFA 11 — gt.Bilko
 StarCraft II — SFgVirus
 Warcraft III — armodjan

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошёл в Москве 3 и 4 сентября 2011 года.

StarCraft II 
В турнире участвовали 31 игрок.

Warcraft III 
В турнире участвовали 14 игроков.

Counter-Strike 
В турнире участвовали 13 команд.

FIFA 11 
В турнире участвовали 31 игрок.

Результаты 
 Counter-Strike
 1 место — Moscow Five — Оплаченная квота на WCG 2011 + $6.000
 2 место — Virtus.pro — Квота на WCG 2011 + $4.500
 3 место — 44 — $3.500
 4 место — 59`57 #Rigid — Подарки от спонсоров
 StarCraft II
 1 место — Empire.Happy — $1200 + оплаченная квота на WCG 2011
 2 место — Empire.Aristeo — $1000 + оплаченная квота на WCG 2011
 3 место — ROX.KIS.TITAN — $800 + квота на WCG 2011
 FIFA 11
 1 место — Park — $1200 + оплаченная квота на WCG 2011
 2 место — Bydlo — $1000 + оплаченная квота на WCG 2011
 3 место — lacoste — $800 + квота на WCG 2011
 Warcraft III
 1 место — Empire.HawK — $1200 + оплаченная квота на WCG 2011
 2 место — eSahara.Cash — $1000 + оплаченная квота на WCG 2011
 3 место — Nicker — $800 + квота на WCG 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Самарских отборочных игр .
 Официальный сайт Иркутских отборочных игр .
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games